Алекса́ндр Минако́в: 
 Минаков, Александр Григорьевич (1904—?) — председатель исполкома Запорожского городского совета.